Muhammad IV – emir Grenady (1325-1333)
 Muhammad IV – władca hafsydzki
 Abu Zajjan Muhammad IV – władca Maroka z dynastii Marynidów
 Muhammad IV – sułtan Kanem-Bornu (1474-1479)
 Muhammad Imaaduddeen IV – sułtan Malediwów (1835-1882)
 Muhammad IV – sułtan Maroka z dynastii Alawitów (1859–1873)
 Muhammad IV – bej Tunisu (1902-1906)

Zobacz też 
 Mehmed IV